Le Banquier, jeu télévisé québécois diffusé entre 2007 et 2017 ;
 Le Banquier (The Banker), quatorzième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2010.